Witthuhn ist der Familienname von

 Annemarie Witthuhn (* 1935), Bremer Bürgerschaftsabgeordnete (SPD)
 Werner Witthuhn (1926–1981), deutscher Maler